Cantonul Jonzac este un canton din arondismentul Jonzac, departamentul Charente-Maritime, regiunea Poitou-Charentes, Franța.

Comune 

|-
| Agudelle || align="right" | 114 || align="right" | 17500 || align="right" | 17002
|-
| Champagnac || align="right" | 507 || align="right" | 17500 || align="right" | 17082
|-
| Chaunac || align="right" | 75|| align="right" | 17130 || align="right" | 17096
|-
| Fontaines-d'Ozillac || align="right" | 460 || align="right" | 17500 || align="right" | 17163
|-
| Guitinières || align="right" | 400 || align="right" | 17500 || align="right" | 17187
|-
| Jonzac || align="right" |  || align="right" | 17500 || align="right" | 17197
|-
| Léoville || align="right" | 308 || align="right" | 17500 || align="right" | 17204
|-
| Lussac || align="right" | 48 || align="right" | 17500 || align="right" | 17215
|-
| Meux || align="right" | 291 || align="right" | 17500 || align="right" | 17233
|-
| Moings || align="right" | 174 || align="right" | 17500 || align="right" | 17238
|-
| Mortiers || align="right" | 189 || align="right" | 17500 || align="right" | 17249
|-
| Ozillac || align="right" | 676 || align="right" | 17500 || align="right" | 17270
|-
| Réaux || align="right" | 451 || align="right" | 17500 || align="right" | 17295
|-
| Saint-Germain-de-Lusignan || align="right" |  || align="right" | 17500 || align="right" | 17339
|-
| Saint-Martial-de-Vitaterne || align="right" | 446 || align="right" | 17500 || align="right" | 17363
|-
| Saint-Maurice-de-Tavernole || align="right" | 134 || align="right" | 17500 || align="right" | 17371
|-
| Saint-Médard || align="right" | 85 || align="right" | 17500 || align="right" | 17372
|-
| Saint-Simon-de-Bordes || align="right" | 658 || align="right" | 17500 || align="right" | 17403
|-
| Vibrac || align="right" | 163 || align="right" | 17130 || align="right" | 17468
|-
| Villexavier || align="right" | 299 || align="right" | 17500 || align="right" | 17476
|}
 
 

Cantoane în Charente-Maritime